Электрозавод — электротехническое предприятие в городе Кривой Рог.

История 
В 1965 году введён в действие корпус № 1 Криворожских центральных мастерских по ремонту и изготовлению электрооборудования. Начат выпуск комплектных распределителей ПКРН-6, СПП-6, КСО-24М.

Приказом Министерства электротехнической промышленности СССР от 29 сентября 1966 года Криворожские центральные мастерские были переименованы в Криворожский электрозавод.

В 1967 году освоен ремонт электродвигателей переменного тока до 100 кВт и выше, силовых трансформаторов, налажено изготовление высоко- и низковольтных осветительных коробок КРО-3М, трансформаторных подстанций ПКТП-320, запчастей к электродвигателям, погрузчиков телескопических.

В 1968 году началось строительство второй очереди завода. Начат выпуск трансформаторов малой мощности ТОР-1,5, ящиков силовых КРС-200, КРО-3М, высоковольтных взрывозащищённых ячеек ЯВ-6400.

В 1970—1971 годах введён в эксплуатацию инструментальный цех, гальваническое отделение и вспомогательные участки.

С 1975 года — Головное предприятие ПО «Кривбассэлектроремонт», с 1989 года — независимое производственное объединение «Кривбассэлектроремонт», с 1994 года — ОАО «Электрозавод», с ноября 2017 года — ЧАО «Электрозавод».

Характеристика 
Предприятие изготавливает и ремонтирует высоко- и низковольтное взрывозащищённое рудничное и общепромышленное оборудование, выпускает комплектные распределители, малогабаритные полупроводниковые и микропроцессорные блоки управления и защиты, комплектные распределители, пускатели реверсивные и нереверсивные, осветительные трансформаторы.

В структуре находятся механосборочные, инструментальные цеха; энергосиловой, автотранспортный, деревообрабатывающий, механизации и автоматизации участки, центральная-заводская лаборатория.

Продукция предприятия отмечена рядом всеукраинских наград.

Директора:
 Размыслов Владимир Егорович;
 Мясоедов Тарас Владимирович;
 Стельмах Алексей Викторович;
 Якубовский Евгений Валентинович.

Примечания

Источники 
 
 
 Криворожский электрозавод НПО «Кривбассэлектроремонт» // Бизнес-карта Россия 92: Украина / : МП «НИК», 1992. — С. 70.
 Криворожский электрозавод // Металлургия и металлообработка. Россия и другие страны СНГ. Том 10. / : АДИ «Бизнес карта 2007», 2007. — 623 с. — С. 565.
 Криворожский электрозавод // Металлургия и металлообработка. СНГ. Том 17. / : АДИ «Бизнес карта 2008», 2008. — 415 с. — С. 274.

Ссылки 
 Официальный сайт.
 Приватне акціонерне товариство «Електрозавод».

Предприятия Кривого Рога